Konstandinos Kawafis (1863-1933) – grecki poeta
 Kawafis – grecki film biograficzny z 1996 roku, w reżyserii Janisa Smaragdisa